Селище міського типу

 Землянки — Донецька область, Макіївська міська рада

'''Села:

 Землянки — Полтавська область, Глобинський район
 Землянки — Харківська область, Вовчанський район
 Землянки — Харківська область, Кегичівський район

Природно-заповідний фонд 
 Землянки — ботанічний заказник місцевого значення в Кам'янському районі Черкаської області.

Див. також 
 Землянка (значення)